Maria Sobieska ist der Name folgender Personen:

* Maria Clementina Sobieska (1702–1735), Titularkönigin von Großbritannien, Irland und Frankreich
 Maria Karolina Sobieska (1697–1740), polnische Adlige, Herzogin von Bouillon
 Maria Kazimiera Sobieska (1641–1716), Königin von Polen und Großfürstin von Litauen, siehe Marie Casimire Louise de la Grange d’Arquien
 Maria Teresa Sobieska (1673–1675), polnische Prinzessin